Ошмянка может означать следующее:
  
 Ошмянка — река в Беларуси.
 Ошмянка — деревня в Башкортостане (Россия).

См. также 
 Ошмяны